Per Naryn si può intendere:
 Naryn, fiume che scorre in Kirghizistan e Uzbekistan.
 Naryn, una regione del Kirghizistan.
 Naryn, capoluogo dell'omonima regione.